Nizzola ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Nizzola (1869–1961), Schweizer Maschinenbauingenieur
 Bruno Nizzola (1890–1963), Schweizer bildender Künstler
 Garibaldo Nizzola (1927–2012), italienischer Ringer
 Marcello Nizzola (1900–1947), italienischer Ringer